Jesu, meine Freude (Иисусе, моя радость, BWV 227) — мотет Иоганна Себастьяна Баха. Написан в ми миноре.

Описание произведения 

Всего между 1723-1729 годами Бахом написано шесть погребальных мотетов для церкви св. Фомы в Лейпциге. Седьмой некоторое время назад был определён как не принадлежащий перу Иоганна Себастьяна Баха, и, скорее всего, является работой Телемана. Данный, третий по номеру в BWV мотет был написан, на самом деле, первым среди всех мотетов, и является среди них самым сложным в музыкальном плане произведением. Он был написан в 1723 году для погребальной церемонии Иоганны Марии Касин (), жены городского почтмейстера. Похороны состоялись 18 июля 1723 года. 

Полноту тональной палитре произведения придает партия пятого голоса в хоре, исполняемая вторым сопрано.

Мелодия мотета основана на хорале за авторством Йохана Крюгера (1653), и впервые появилась в его произведении Praxis pietatis melica. Немецкая часть текст мотета написана Иоганном Франком и датируется позже 1650 года. Текст, частей 2, 4, 6, 8, и 10 основан на Послании к Римлянам 8:1–2, 9–11. В этой месте «Послания...» говорится о том, что Иисус Христос освободит людей от греха и смерти. Мотет поётся от лица верующих, которые благодарят Иисуса Христа за его дары, и тоскуют по его утешающему духу. Так же текст изобилует сильными контрастами между картинами рая и ада, часто заключёнными внутри одной певческой фразы. Яркие, пылкие  слова, выбранные Бахом для выражения этих контрастов придают мотету редкий поэтический драматизм.

Части

Текст
 Jesu, meine Freude (1я строфа)
 Es ist nun nichts Verdammliches (взято из Послание к Римлянам Глава 8 стих 1)
 Unter deinem Schirmen (2я строфа)
 Denn das Gesetz (взято из Послание к Римлянам Глава 8 стих 2)
 Trotz dem alten Drachen (3я строфа)
 Ihr aber seid nicht fleischlich (фуга,(взято из Послание к Римлянам Глава 8 стих 9)
 Weg mit allen Schätzen (4я строфа)
 So aber Christus in euch ist (взято из Послание к Римлянам Глава 8 стих 10)
 Gute Nacht, o Wesen (5я строфа)
 So nun der Geist (взято из Послание к Римлянам Глава 8 стих 11)
 Weicht, ihr Trauergeister (6я строфа)

Музыка
Краткое описание 11 частей:

 Хорал, четырёхголосье
 Хор на пять голосов, витиеватые вариации на тему хорала, в манере инструментального рипиено
 Цветистый хорал с множеством украшений
 Часть в манере трио-сонаты (сопрано, сопрано, альт)
 Хор на пять голосов, витиеватые вариации на тему хорала, в манере инструментального рипиено
 Пятиголосая двойная фуга
 Хорал, с витиеватыми вариациями.
 Часть в манере трио-сонаты (альт, тенор, Бас)
 Хоральная прелюдия (сопрано, сопрано, альт, тенор. Cantus firmus является альт).
 Пятиголосый хоровой рефрен (повторяет бо́льшую часть #2 с другим текстом)
 Хорал (повторяет #1 с другим текстом)

Если внимательно рассмотреть части, то можно увидеть некоторый баланс, симметрию, созданную Бахом вокруг шестой части - двойной фуги. Части 3-5 и 7-9 содержат хорал, трио и хорал в форме арии, а заканчивается и начинается мотет с музыкально идентичных хоралов, хотя и с разным текстом.

Это можно увидеть на диаграмме:

Ссылки 
Английский перевод текста мотета
мп3-запись Jesu, meine Freude в исполнении Академического хора города Умео